Inuinnaqtun é uma língua inuíte do Canadá, falada no território de Nunavut.

Línguas do Canadá